Guglielmo IX di Aquitania
Guglielmo IX del Monferrato
Guglielmo IX d'Assia-Kassel